Mark Stewart může být:

 Mark Stewart (malíř) (* 1951) – americký malíř
 Mark Stewart (hudebník) (* 1960) – anglický hudebník
 Mark Stewart (fotbalista) (* 1988) – skotský fotbalista
 Mark Stewart (kytarista) – americký kytarista a violoncellista